Termenul Creta poate să însemne:

 Creta (insulă) din Marea Egee aparținând Greciei
 Marea Cretei, aflată în nordul insulei Creta
 Creta este o rocă sedimentară biogenă de calcar compusă din mineralele calcit și aragonit; vezi: Carbonat de calciu, Relief petrografic și Carst
 Creta folosit în grafie, ca de exemplu unii pictori au efectuat schițe cu cretă ca Leonardo da Vinci
 Cretă de croitorie - instrument folosit de croitori, pe bază de talc.
 Cretă școlară - instrument de scris (pe tablă)
 Cercul de cretă caucazian lirică gnomică a lui Berthold Brecht, poet, dramaturg și regizor german.
 Dealul de cretă din Complexul rupestru Basarabi-Murfatlar
 Stâncile albe de la Dover, Anglia
 Civilizația minoică cu care a avut relații comerciale Egiptul Antic
 Minotaurul de pe insula Creta învins de Heracles

Vezi și
 Creta DEX, Cretacicul sau perioada cretacică